Cacá Peixoto é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia

Álbuns de estúdio

Singles 

Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco